L'itinérance désigne, au Québec, le phénomène du sans-abrisme.
  En téléphonie mobile, l'itinérance (également appelé ) désigne la faculté pour un abonné d'un réseau de pouvoir appeler ou être appelé et de pouvoir échanger des données via le réseau radio d'un opérateur mobile autre que le sien.